Сан Хосе де Риос има више значења:

 Сан Хосе де Риос (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Риос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику